UNFP ist die Abkürzung für:

 Union Nationale des Footballeurs Professionnels, die französische Gewerkschaft der Fußballspieler
 Union Nationale des Forces Populaires, eine ehemalige marokkanische Befreiungsbewegung

UNFP